Ми́ган Рат (; род. 18 июня 1986, Монреаль, Квебек, Канада) — канадская актриса. Наиболее известна по роли Салли Малик в американской адаптации британского телесериала «Быть человеком».

Биография 
Миган Рат изучала актёрское мастерство и коммуникации в колледже Доусон в Монреале. Есть младший брат Джесси Рат, который снялся вместе с ней в телесериале «Быть человеком», сыграв младшего брата героини Миган.

Рат играла главную героиню Адену Стайлс в телесериале «Школа первых ракеток». Также она появилась в телесериале «Ассистенты».

16 мая 2020 года вышла замуж за британского актёра Джека Катмора-Скотта в их доме в Голливуде. Пара познакомилась на съёмках сериала «Руководство по выживанию от Купера Барретта», в котором они играли ведущие роли. В августе 2021 года у супругов родился сын.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады